Eurovision Song Contest 1962 var den syvende udgave af Eurovision Song Contest og blev afholdt søndag den 18. marts 1962 i Luxembourg. Det er den eneste gang, konkurrencen ikke fandt sted på en lørdag. Den blev vundet af Frankrig med sangen "Un premier amour", sunget af Isabelle Aubret.

Deltagerantallet var det samme som i 1961, idet ingen lande debuterede, holdt pause eller vendte tilbage. Til gengæld blev afstemningsreglerne lavet om: De nationale juryer bestod fortsat af ti medlemmer, men skulle nu kun uddele point til deres tre favoritsange, som fik hhv. 3, 2 og 1 point. Afstemningssystemet betød imidlertid, at hele fire sange endte helt uden point - en del sange skulle de følgende år i løbet af 60'erne ende uden point.

Resultater

Scoreboard

Noter

Litteratur 
 O'Connor, John Kennedy, 2005: 50 år med Melodi Grand Prix - Eurovision Song Contest. Dansk udgave (oversættelse: Ulla Oxvig). Turbine Forlaget, DR. .

Eksterne henvisninger 

 Eurovisions officielle hjemmeside 

1962
Musik i 1962